Stark County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Stark County (Illinois) – okres státu Illinois
 Stark County (Ohio) – okres státu Ohio
 Stark County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota

Související články 
 Starke County – okres státu Indiana